Džeri Li Rajs stariji (rođen 13. oktobra 1962) bivši je američki profesionalni futbalski igrač koji je bio na poziciji primaoca u Nacionalnoj fudbalskoj ligi (NFL), prvenstveno sa San Francisko fortinajnersima. Zbog svojih brojnih rekorda, dostignuća i pohvala, on se smatra jednim najvećih primalaca u istoriji NFL-a.

Rajs je lider karijere u većini glavnih statističkih kategorija za primaoce, uključujući hvatanje, tačdaune i jarde primanja. Svojevremeno je bio lider po ukupnom broju hvatanja i tačdauna u sezoni. On je ostvario više bodova od bilo kojeg drugog neigrača u istoriji NFL-a sa svojih 1.256 poena. Rajs je izabran u Pro Boul 13 puta (1986–1996, 1998, 2002) i imenovan je Sve-Pro 12 puta u svojih 20 NFL sezona. On je osvojio tri Superboula sa 49ersima i AFC šampionat sa Oukland rejdersima. Prema podacima iz 2017. godine, Rajs drži preko 100 NFL zapisa, što je više od bilo kog drugog primaoca. Godine 1999, Sportske novosti su stavlie Rajsa na drugo mesto na spisku „100 najvećih igrača fudbala”, iza Džima Brauna. Godine 2010, produkcija Top 100: Najvećih igrača NFL-la spiska NFL mreže „NFL filmovi” izabrala je Rajsa za najvećeg igrača u istoriji NFL-a. On je uveden u Pro fudbalsku dvoranu slavnih 2010. godine, i Koledž fudbalsku dvoranu slavnih 2006. godine. Rajs je takođe uveden u Sportsku dvoranu slanih u Misisipiju 2007. godine, a iste godine je uveden u Sportsku dvoranu slavnih Bej oblasti.

Rane godine 

Džeri Li Rajs je rođen u Starkvilu u Misisipiju, i odrastao u varoši Kroford u Misisipiju, kao sin zidara. On je pohađao B. L. Mur srednju školu Oktosu u Misisipiju. Prema Rajsovoj autobiografiji, njegova majka mu nije dozvoljavala da se pridruži školskom fudbalskom timu tokom njegove prve godine srednje škole. Kad je Rajs bio na drugoj godini, direktor škole je zatekao Rajsa kako beži sa časova. Nakon što se Rajs odsprintao, direktor je školskom fudbalskom treneru pričao o Rajsovoj brzini, te mu je ponuđeno mesto u timu. Dok je bio u B. L. Muru, Rajs je takođe igrao košarku i bio je u atletskom timu.

Statistike NFL karijere

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1962.
Играчи америчког фудбала